De finale van de Europacup II van het seizoen 1974/75 werd gehouden op 14 mei 1975 in het St. Jakobstadion in Bazel. FC Dynamo Kiev uit de Sovjet-Unie nam het op tegen het Hongaarse Ferencvárosi TC. Kiev won het duel overtuigend met 3-0 na twee goals van Volodymyr Onyshchenko en een doelpunt van Oleh Blochin. Het was de eerste Europese trofee uit de geschiedenis van de club.

Wedstrijd

1975
Europacupvoetbal 1974/75
FC Dynamo Kiev
Ferencvárosi TC
Europacup II 1975
Sportevenement in Bazel